Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 546 dans le monde.

 RS-546 au Brésil 
 Route nationale 546 en France